Jean Clément peut désigner :
 Jean III Clément (?-1262), maréchal de France ;
 Jean Clément, révolutionnaire français ;
 Jean Clément (1899-1933), un joueur français de rugby à XV.